A Expo de Itaguaí é uma feira agroindustrial realizada na cidade de Itaguaí, no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Realizada anualmente, entre os meses de julho e agosto, é considerada a maior feira voltada para o agronegócio do estado. 

O evento surgiu em 1993 para comemorar o aniversário da cidade como uma feira de animais e produtos derivados, transformando-se, ao longo dos anos, numa feira que é um misto de festa country e feira de negócios da agropecuária.

Economia de Itaguaí
Exposições no Brasil